Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki 22. Grand Slam tornagyőzelméért küzdött, és ezzel utolérte volna a tornagyőzelmek számát tekintve Steffi Grafot. A legtöbb Grand Slam tornagyőzelem Margaret Smith Court nevéhez fűződik, aki 24 GS-tornát nyert.

A verseny előtt három játékosnak volt esélye, hogy a torna után a világranglista élén álljon. Az első helyet elfoglaló Serena Williams mellett Agnieszka Radwańska és Angelique Kerber is aspirált erre, akik közül Angelique Kerber már az első fordulóban elvesztette ezt a lehetőséget azzal, hogy kikapott a holland Kiki Bertenstől. Agnieszka Radwańska a negyedik körben kényszerült búcsúra a Cvetana Pironkovától elszenvedett vereség után.

A tornagyőzelmet nagy meglepetésre a spanyol Garbiñe Muguruza szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 6–4-re legyőzte az esélyesebbnek tartott Serena Williamst. Muguruza ezzel első Grand Slam-tornagyőzelmét aratta.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Források 
Sorsolási tábla
Selejtezők eredményei

N1